O Singapore FA, mais conhecidos como Singapura Lions, foi um clube de futebol de Singapura, fundada pela Federação de Futebol de Singapura.

História 
O clube foi fundado em 1921, com intuito de representar Singapura e futebolista cingapurianos poderem atuar e jogar campeonatos na Liga Malaia. O clube cresceu e foi uma das potências do futebol malaio até a década de 90, porém foi dissolvido em 1995. Com a vinda da então criação da S-League.

Ligações externas 
´Página da Federação 

Clubes de futebol de Singapura
Clubes de futebol da Malásia
Clubes de futebol fundados em 1921